Borns ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Borns,  deutscher Reggaedancehall-Sänger, siehe Nattyflo
 Garrett Clark Borns (* 1992), US-amerikanischer Musiker und Songwriter, siehe Børns
 Hannelore Borns (* 1940), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin